Культура
 «Схід – Захід» () — художній фільм режисера Режиса Варньє 1999 року (спільне виробництво Франції, України, Росії, Болгарії та Іспанії)
 «» — австралійський телесеріал 2007 року.
 «Схід – Захід» — щорічний міжнародний фестиваль українського театру, який з 2014 року проходить у Кракові.
 «Схід – Захід. Золота арка» — кінопремія міжнародного кінофестивалю «».

 Соціологія
 Дихотомія  — поняття в соціології та культурології.

 Бізнес
 East West Records — американський лейбл звукозапису, що належить «Warner Music Group» і діє під егідою Independent Label Group WMG.
  — внутрішній газопровід у Туркменії.
 Схід – Захід — видавництво в Росії.
  — автомобільна дорога в Суринамі.